Miejscowości w USA:
 Lawrenceville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Lawrenceville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Lawrenceville – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Lawrenceville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Lawrenceville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Lawrenceville – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Brunswick